Ostrowski ist ein slawischer Familienname. Träger des Namens sind folgende Personen:

 Adam Ostrowski (1945–2022), polnischer Ringer

 Arkadi Iljitsch Ostrowski (1914–1967)
 Artur Ostrowski (* 1968), polnischer Politiker (SLD)
 Christine Ostrowski (* 1945), deutsche Politikerin (ehemals PDS/Die Linke)
 Frank Ostrowski († 2011), deutscher Programmierer
 Hartmut Ostrowski (* 1958), deutscher Manager
 Hermann von Ostrowski (1816–1896), preußischer Generalmajor
 Jan Ostrowski (* 1999), luxemburgischer Fußballspieler mit polnischen Wurzeln
 Janusz Ostrowski (* 1964), polnischer Geistlicher, Weihbischof im Ermland
 Jossif Wladimirowitsch Ostrowski (1934–2020), ukrainischer Mathematiker
 Józef Ostrowski (1850–1923), polnischer Aristokrat, Großgrundbesitzer und Politiker
 Kazimierz Ostrowski (1917–1999), polnischer Maler
 Krzysztof Ostrowski (* 1982), polnischer Fußballspieler
 Leonid Ostrowski (1936–2001), sowjetischer Fußballspieler
 Marek Ostrowski (1959–2017), polnischer Fußballspieler
 Michael Ostrowski (* 1973), österreichischer Schauspieler
 Miguel Abrantes Ostrowski (* 1972) deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor
 Nikolai Alexejewitsch Ostrowski (1904–1936), sowjetischer Schriftsteller und Revolutionär
 Otto Ostrowski (1883–1963), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Groß-Berlin
 Peter von Rawita-Ostrowski (1902–1964), polnisch-peruanischer Maler
 Siegfried Ostrowski (1887–1977), deutsch-israelischer Chirurg
 Stanisław Ostrowski (1892–1982), polnischer Arzt, Offizier und Politiker
 Stéphane Ostrowski (* 1962), französischer Basketballspieler
 Tadeusz Ostrowski (1881–1941), polnischer Chirurg und Hochschullehrer
 Tomasz Adam Ostrowski (1735–1817), polnischer Adliger
 Władysław Ostrowski (Adliger) (1790–1869), polnischer Adliger
 Władysław Ostrowski (* 1914), polnischer Kapo im KZ Bergen-Belsen

Siehe auch:
 Powiat Ostrowski
 Satz von Ostrowski, Lehrsatz aus dem mathematischen Gebiet der Zahlentheorie
 Ostrovsky
 Ostrowsky
 (2681) Ostrovskij, Asteroid des mittleren Hauptgürtels